Ольга Улья́нова:
 Ульянова, Ольга Викторовна (1963—2016) — российский и чилийский историк, профессор.
 Ульянова, Ольга Дмитриевна (1922—2011) — племянница В. И. Ленина.
 Ульянова, Ольга Ильинична (1871—1891) — сестра В. И. Ленина.